— комедийная манга-«ёнкома», созданная Матико Хасэгавой. Главная героиня произведения — домохозяйка Садзаэ Исоно, живущая традиционной семейной жизнью японской женщины и ежедневно сталкивающаяся с трудностями и испытаниями. 

Первая глава была опубликована в апреле 1946 года в японской газете . Затем Хасэгаву пригласили в «Асахи симбун», поэтому в 1949 году автор переехала в Токио и начала рисовать мангу уже в этом городе, туда же переместив место действия своей работы. В манге описывались события, происходящие в современном Токио. Она печаталась вплоть до выхода Хасэгавы на пенсию в 1974 году, став одним из наиболее продолжительных и старейших японских комиксов. Награждена премией издательства Bungeishunju. Это первая популярная манга, нарисованная женщиной. Согласно опросу, проведённому в 2007 году Агентством по делам культуры, занимает 34-е место среди лучшей манги всех времён.

Отдельными томами Sazae-san печаталась издательством , основанным Хасэгавой вместе с сестрой. После закрытия компании в апреле 1993 году манга также пропала из печати, но в том же году права на публикацию были приобретены «Асахи симбун». Отдельные тома были изданы в США американским подразделением Kodansha.

С 5 октября 1969 года выходит аниме-экранизация Sazae-san, выпуск которого продолжается до сих пор. К настоящему времени (на 2022 год) вышло уже более 8450 серий, это самое продолжительное аниме в истории.

Примечания

Ссылки 
 

Ёнкома